Paderno kan avse:

 Paderno d'Adda, en ort och kommun i provinsen Lecco i regionen Lombardiet i Italien 
 Paderno Dugnano, en ort och kommun i storstadsregionen Milano i regionen Lombardiet i Italien
 Paderno Franciacorta, en ort och kommun i provinsen Brescia i regionen Lombardiet i Italien
 Paderno del Grappa, en ort och kommun i provinsen Treviso i regionen Veneto i Italien
 Paderno Ponchielli, en ort och kommun i provinsen Cremona i regionen Lombardiet i Italien

Se även
 Paterno